Hachisuka bezeichnet:

 Hachisuka (Klan), Familie des japanischen Schwertadels

Hachisuka ist der Familienname folgender Personen:

 Asuka Hachisuka (* 1992), japanische Biathletin
 Kōji Hachisuka (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Hachisuka Masauji (1903–1953), japanisches Oberhausmitglied, Forschungsreisender, Flieger und Vogelkundler
 Hachisuka Mochiaki (1846–1918), japanischer Politiker